Репки — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Репки (Гомельская область)
 Репки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Репки — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 
 Репки — село в Роменском районе Сумской области.
 Репки — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Репки — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Репки — село в Лысянском районе Черкасской области.
 Репки — посёлок городского типа в Черниговской области, административный центр Репкинского района.

Гмина 
 Репки — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Соколувский повят, Мазовецкое воеводство.